Oporowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village d'Oporowo.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village d'Oporowo, dans le powiat de Leszno ;
 du village d'Oporowo, dans le powiat de Szamotuły.